Blauer Rain kann stehen für:

 Gewanne, in der Folge auch Straßennamen
 Blauer-Rain-Graben, rechter Zufluss des Welzbachs in Werbach, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

 Blauer Rain (Werbach), Wohnplatz bei Werbach, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg